Tourrettes ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Tourrettes im Département Var
Les Tourrettes im Département Drôme
Tourrettes-sur-Loup im Département Alpes-Maritimes

Siehe auch:
Tourette